Andrés Sabido – ex calciatore spagnolo, difensore
 Dolores Rodríguez Sabido – politica messicana
 Hugo Sabido – ex ciclista su strada portoghese
 Pedro Sabido – politico filippino